Мален, Мале́н (фр. Mâlain) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор.
 Савіньї-су-Мален, Савіньї́-су-Мале́н (фр. Savigny-sous-Mâlain) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор.
 Доніелл Мален (нід. Donyell Malen, нар. 19 січня 1999, Віринген) — нідерландський футболіст, нападник клубу ПСВ і національної збірної Нідерландів.
 Ла-Мален, Ла-Мале́н (фр. La Malène) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Лозер.